Villalba de los Llanos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villalba de los Llanos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Villalba de los Llanos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar